Jennifer est un prénom féminin (prononciation en français : /ʒenifɛʁ/, en anglais : /ˈdʒɛnɪfə/), forme anglaise du prénom Guinevere, lui-même d'origine anglo-normande. Il remonte de manière ultime au gallois Gwenhwyfar. Le forme française correspondante est précisément Guenièvre.

Fête religieuse 
  : sainte Jeanne d'Arc.
  : fête locale de sainte Marie-Madeleine Fontaine et ses compagnes, filles de la Charité, martyrs à Cambrai (1794) et trois autres sœurs de Charité, guillotinées pour leur foi.
  : sainte Jeanne-Françoise de Chantal.
  : sainte Geneviève.

Prénoms dérivés 
 Jemmie, Jennie, Vanina, Janice, Jean.

Personnalités prénommées Jennifer 
 Jennifer Ayache, chanteuse française ;
 Jenifer (née en 1982), chanteuse française ;
 Jennifer Garner, Actrice américaine ;
 Jennifer Hale, actrice canadienne ;
 Jennifer Lanvin, mannequin, actrice et chanteuse française de disco, épouse de Gérard Lanvin ;
 Jennifer Lawrence, actrice américaine ;
 Jennifer Love Hewitt, actrice, productrice, scénariste et chanteuse américaine ;
 Jennifer Phạm, Miss Asie USA 2006, Miss Vietnam Caroline du Sud 2006 et Miss Vietnamese American Top Model 2006.
 Jennifer Serrano, chanteuse espagnole ;
 Jennifer Aniston, actrice américaine ;
 Jennifer Lopez, chanteuse américaine.
 Jennifer Decker, actrice française

Pseudonyme 
 Jennifer (1942-2015), chanteuse française.

Personnages de fiction 
 Jennifer Jareau, personnage de la série Esprits criminels.
 Jennifer Parker, personnage des films Retour vers le futur.
 Jennifer, personnage du jeu vidéo Metal Gear.
 Jennifer Blake, personnage de la série Teen Wolf, interprété par Haley Webb.

Œuvres 
 Jennifer 8 (ou Jennifer Eight), film américain de Bruce Robinson, sorti en 1992.

Voir aussi

Notes et références 

Prénom féminin

be:Імя Джэніфер
da:Jenny
es:Jenni
fi:Jennifer
hu:Dzsenifer
pl:Ginewra (imię)
ru:Дженифер
sv:Jennifer